Поляко́в — фамилия и топоним.

 Поляко́в (Полякова) — русская и еврейская фамилия.

Поляков

А 
 
 
 
 
 Поляков, Анисим Александрович (1904—1990) — советский учёный-ветеринар.
 Поляков, Антон Эдуардович (1987—2021) — украинский предприниматель, Народный депутат Украины IX созыва.
 Поляков, Арий Иосифович (1911—1981) — советский писатель, альпинист.
 Поляков, Аркадий Васильевич (1893—1966) — советский актёр, народный артист РСФСР.

Б

В 
 Поляков, Валентин Викторович (1905—1974) — советский художник.
 
 Поляков, Вальтер Николаевич (1879—1948) — американский инженер-механик.
 
 
 
 
 Поляков, Владислав Витальевич (род. 1983) — казахстанский пловец.

Г 
 Поляков, Глеб Владимирович (1931—2021) — геолог.

Д 
 Поляков, Данила (род. 1983) — российский манекенщик.
 
 Полякофф, Дина (1919—2005) — финская медсестра, представленная к Железному кресту, но отказавшаяся от награды.

Е—З 
 
 Поляков, Зорислав Николаевич (1926—1997) — советский государственный, хозяйственный и партийный деятель, генеральный директор НПО «Пластополимер», лауреат Государственной премии СССР.

И 
 
 Поляков, Игорь Николаевич (1912—2008) — советский гребец и тренер.
 
 Поляков, Иосиф Лазаревич (1873—1959) — русский и британский инженер, изобретатель в области звукового кино и фотоэлектронной техники.
 Поляков, Исраэль («Поли», 1941—2007) — израильский комедийный актёр.

К 
 Поляков, Кирилл Валентинович (род. 1973) — российский политик, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
 
 Поляков, Кузьма Дмитриевич (1913—1979) — полный кавалер ордена Славы.

Л 
 Поляков, Лазарь Соломонович (1842—1914) — русский банкир.

М 
 Поляков, Максим Анатольевич (род. 1982) — украинский политик, депутат Верховной рады VIII созыва.
 Поляков, Максим Валерьевич (род. 1977) — украинский предприниматель.
 Поляков, Марк Яковлевич (1916—2011) — советский литературный критик, литературовед, доктор философских наук.
 Поляков, Мартин (род. 1947) — британский химик, популяризатор науки.
 
  (1910—1975) — израильский футболист.

Н

О

П

Р 
 Поляков, Рувим Вениаминович (полное отчество: Бейнасович-Вениаминович; 1880—1970) — русский и американский инженер-механик, металловед, переводчик.

С 
 Поляков, Самсон Германович (1937—2012) — белорусский и израильский сценарист, поэт.
 Поляков, Самуил Соломонович (1837—1888) — российский железнодорожный промышленник и банкир.
 
 Поляков, Соломон Львович (псевдонимы Поляков-Литовцев и С. Литовцев; 1875—1945) — литературный критик, прозаик.
 Поляков, Степан Васильевич — русский землепроходец XVII века, тобольский сын боярский, драгунский капитан, участник походов Хабарова на Амур.
 Поляков, Стивен (род. 1952) — британский драматург и сценарист.

Ю

Я



Название населённых пунктов

Россия 
 Поляков — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.
 Поляков — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области России.